François Schollaert (1817-1879), Belgisch politicus
Frans Schollaert of François Victor Marie Ghislain Schollaert (1851-1917), Belgisch politicus